Грин, Генри ():

* Грин, Генри (придворный) (около 1347—1399) — советник короля Англии Ричарда II;
 Грин, Генри (писатель) (1905—1973) — британский писатель.